Raison d'être (ragion d'essere in lingua francese) può fare riferimento a:

Musica 
 Raison d'être – gruppo musicale svedese
 Raison d'être – singolo di Rie Tanaka pubblicato nel 2002
 Raison d'être – album di Frank Gambale del 2004
 Raison d'etre – singolo di Eve pubblicato nel 2019

Altro 
 Raison d'être − episodio della serie animata Grisaia no kajitsu